Ян Сененський:

 Ян Сененський (1531/1532 — 1580) — галицький каштелян
 Ян Сененський ( після 1526) — кам'янецький каштелян
 Ян Сененський (бл. 1506 — 1581) — львівський архієпископ РКЦ
 Ян Сененський-Олеський ( бл. 1453) — львівський каштелян
 Ян Сененський ( 1510/13) — малогоський каштелян
 Ян Сененський ( 1598/1599) — подільський воєвода

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Сененські